Vignale kan syfta på:

 Vignale – en italiensk karosseri- och designfirma (1948–1974)

Geografi

Frankrike 

 Vignale, Haute-Corse, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Vignale (ort), Emilia-Romagna, Provincia di Parma, 

Robotskapade Italienförgreningar